Iowa County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Iowa County (Iowa)
 Iowa County (Wisconsin)